Poilley ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Poilley (Ille-et-Vilaine) im Département Ille-et-Vilaine
 Poilley (Manche) im Département Manche